

Aeronautica 
 SRY – abbreviazione di Secondary – Secondario

Biologia 
 SRY – gene, regione determinante il sesso sul cromosoma Y (Sex-determining Region Y)

Codici 
 SRY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sary (Iran)
 sry – codice ISO 639-3 della lingua sera
 SRY – codice ISO 3166-2:GB del Surrey (Regno Unito)